YJ peut faire référence à :
  ;
 .

YJ est un symbole, qui signifie :
 yottajoule, unité de mesure d'énergie

yJ est un symbole, qui signifie :
 yoctojoule, unité de mesure d'énergie